

Codici 
 ssu – codice ISO 639-3 della lingua susuami

Altro 
 Società Svizzera degli Ufficiali
 Sony's Spider-Man Universe